Брена () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Брена () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен